В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Queensland Open 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6-2, 2-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Гана Мандлікова (переможниця)
  Пем Шрайвер (фінал)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Венді Тернбулл (2-ге коло)
  Даянн Балестрат (3-тє коло)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Алісія Молтон (3-тє коло)
  Гелен Келесі (чвертьфінал)

 Гелен Келесі (3-тє коло)
 Пем Шрайвер (півфінал)
 Енн Генрікссон (1-ше коло)
 Елна Рейнах (2-ге коло)
 Ева Пфафф (чвертьфінал)
 Сара Гомер (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Brisbane International